Fuchshöfen ist der Name zweier ehemals ostpreußischer Orte, die heute in Polen bzw. Russland liegen:
 Fuchshöfen, Kreis Bartenstein/Friedland: Lisówka, Siedlung im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Fuchshöfen, Kreis Königsberg/Samland: Slawjanskoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland, mit Schloss Fuchshöfen

Siehe auch: 

 Fuchshofen